marka – nazwa waluty,
 marka niemiecka,
 marka estońska
 marka fińska,
 marka Ober-Ost
 marka polska,
 marka pruska,
 marka szwedzka – jednostka monetarna we wczesnym średniowieczu,
 marka zamienna – waluta Bośni i Hercegowiny
 marka – jednostka masy,
 marka – znak firmowy producenta lub towaru,
 Marka – miasto w Somalii
 marka – znaczek górnika w markowni.